Félix Bourquelot (1815-1861), historien, archiviste paléographe et professeur à l'École des chartes ;
 Émile Bourquelot (1851-1921), pharmacien et mycologue français.